Westborough steht für:

Geografische Orte:
Westborough (Massachusetts) in den Vereinigten Staaten
Westborough (Lincolnshire) in England
Westborough (Surrey) in England

Schulen:
Westborough Middle School in San Francisco